Metropolis (1927), film iz 1927.
 Metropolis (anime), anime ZF film iz 2001.